Рябцево - станция на железнодорожной линии Смоленск - Рославль. Расположена в деревне Рябцево Починковского района Смоленской области.

Поезда

Примечания 

Железнодорожные_станции_и_платформы_Смоленской_области
Станции_Смоленского_региона_Московской_железной_дороги